

geografia 
 Gatewood – comunità statunitense nella contea di Ripley, Missouri

Persone 
 Emma Gatewood – escursionista estrema statunitense
 Yusuf Gatewood – attore statunitense